BMW S1000 RR  — спортивный мотоцикл (Супербайк) серийного производства BMW Motorrad. На гоночной версии этого мотоцикла ездила команда пилотов BMW Motorrad Motorsport на чемпионате мира по езде на мотоциклах.
Мотоцикл был представлен в Мюнхене в апреле 2008 года. Разгон до 100 км/ч происходит за 3,1 с.
Максимальная скорость мотоцикла 299 км/ч.

Начав производство в 2009 году, BMW Motorrad незначительно обновило его в 2012 (второе поколение), а последнюю версию (третье поколение) баварский производитель «BMW Motorrad» официально представил 30 сентября 2014 года на мотошоу Intermot 2014 в Кёльне. Новый мотоцикл отличается обновлённой рамой, геометрия которой была модифицирована для улучшения
управления в связи с установкой более мощного двигателя.

1-е поколение (2009—2011)

Технические особенности 
 Мощность двигателя составляет 193 л. с. при 13000 об/мин и максимальный крутящий момент 112 Нм при 9750 об/мин.
 Масса 204 кг (206,5 кг с Race ABS). Масса сухого 183 кг.
 Есть система Race ABS предназначенная для эффективного и безопасного торможения. Масса системы составляет 2,5 кг.
 Стоит система контроля тяги DTC (Dynamic Traction Control) препятствующая пробуксовке заднего колеса, повышая безопасность вождения.
 Водитель мотоцикла может выбрать режим езды: на мокром покрытии, дороге, гоночной трассе со спортивными шинами и гоночной трассе со сликами, таким образом перенастраивая ABS и DTC и BBS
 Наличие системы HP Gearshift Assistant (Quickshifter). Переключение передач без выжима сцепления.
 Соответствует всем требованиям по защите окружающей среды. Также имеет потенциал для будущих требований законодательств по выбросу CO2, так как имеет два регулируемых катализатора, а также электронный блок управления двигателем.
 Отличная управляемость при езде на высоких скоростях и при торможении.
 Хорошая аэродинамика.
 Рама состоит из алюминиевого сплава.
 Диаметр дисков 320 мм, толщина 5 мм.

Динамические показатели 
Рекордно мощный двигатель класса 1000 см³ и отличная управляемость наделяют BMW S1000RR непревзойдёнными динамическими характеристиками среди всех крупно серийных мотоциклов 2010 года, замеры проведённые различными мото изданиями демонстрируют 174—176,5 л. с при 13000 об/мин на заднем колесе, что соответствует заявленным 193 л. с. на коленчатом валу. В сравнительном тесте  Master Superbike 2010  мотоцикл показал 192 л. с. на коленчатом валу при 13000 об/мин., 1 км с места мотоцикл прошёл за 18,5 с. с развив 285 км/ч. Классическая дистанция 1/4 мили была пройдена за 10,1 с. со скоростью 235 км/ч. На кольцевой трассе BMW S1000RR показал лучшее время прохождения круга. Немецкий журнал  Motorrad  провёл сравнительный тест самых мощных спортбайков класса 1000 см³ и 1400 см³ 2010 модельного года по результатам которого BMW S1000RR оказался самым динамичным мотоциклом, развив 305 км/ч и разогнавшись с места до 200 км/ч за 6,9 с. и до 250 км/ч за 10,4 с и 280 км/ч за 14,8 с. Тем самым BMW S1000RR по скоростным показателям превосходит все крупно серийные мотоциклы на 2010 год включая Suzuki GSXR1300 Hayabusa и Kawasaki ZZ-R1400. По результатам тестов американского журнала  Sport Rider  серийный мотоцикл на профессиональной трассе для дрэг-рейсинга прошёл 1/4 мили за 9,57 с. развив рекордные 251 км/ч. Журналисты портала Motorcyclenews, установив на серийный мотоцикл заднюю звёздочку, имеющую на 2 зуба меньше стандартной, добились максимальной скорости 307 км/ч; заклеив щели скотчем и убрав зеркала, повысили скорость до 314,55 км/ч; сместив пилота назад, удалось достичь 317,51 км/ч. На все изменения было потрачено 22 фунта стерлингов.

2-е поколение (2012—2014) 
Обновлённые мотоциклы поступили в продажу в 2012 году. Фактически является полной копией первого поколения, которое производили с 2009 по 2011 года. Техническая составляющая осталась прежней, слегка была видоизменена приборная панель, боковые обтекатели также подверглись лёгкому «фейс-лифтингу». Во всём остальном это всё тот же мотоцикл 2009 года.

3-е поколение (2015 — …) 
30 сентября 2014 года на выставке Intermot 2014 в Кёльне было представлено новое поколение мотоциклов S1000RR, которые поступят в продажу в 2015 году. Это не просто лёгкое обновление, которое было в 2012 году. Это новый рывок гонки вооружений в мире серийно выпускаемых мотоциклов. Был доработан двигатель, в результате чего его мощность увеличена со 193 л. с. до 199 л. с., также по умолчанию будет устанавливаться подвеска с динамическим контролем за демпфированием (DDC — Dynamic Damping Control) которая ранее устанавливалась на BMW HP4. Также это первый в мире спортбайк, на который при заказе с завода доступна опция «круиз-контроль»… мотоцикл подвергся достаточно серьёзной модернизации.

Ключевые изменения по сравнению со вторым поколением:
 Увеличена мощность и момент: 146 кВт (199л. с.) при 13 500 об/мин и 113 Н м при 10 500 об/мин
 Увеличение крутящего момента свыше 5000 об/мин, а также изменение кривой момента, которая стала более линейной. Пик крутящего момента начинается уже с 9500 об/мин и до 12000 об/ми
 Редизайн головки цилиндров 998-кубового мотора, а также впускных клапанов и распредвала
 Установка более объёмной воздушной коробки с более короткими патрубками
 Уменьшение веса на 4 кг до 204 кг в полной снаряжённой массе
 Уменьшение веса выпускной системы на 3 кг по сравнению с системой 1 и 2 поколения
 Добавление к ранее доступным режимам езды «Rain», «Sport» и «Race» ещё двух режимов — «Slick» (он был ранее доступен в качестве опции) и «User» — новый режим который позволяет настроить мотоцикл под свои предпочтения
 Launch Control позволяющий стартовать на оборотах максимального крутящего момента — доступен в режиме «Pro»
 Ограничение скорости на пит-лейне — доступен в режиме «Pro»
 Новая, облегчённая структура алюминиевой рамы, позволяющая ещё лучше управлять мотоциклом
 Dynamic Damping Control (DDC) — система динамического демпфирования подвески
 DTC traction control (трекшен-контроль) с возможность регулировки +/- 7 ед. чувствительности
 Race ABS с оптимизированными настройками
 HP Gear Shift Assist (Квикшифтер) — позволяет переключать передачи выше/ниже без выжима сцепления (на моделях 1-го и 2-го поколения позволял переключать передачи только вверх)
 Облегчённый на 0,8 кг аккумулятор

Динамические характеристики  

 0–100 км/ч:   3,0 сек 
 0–160 км/ч:   5,2 сек  
 0–200 км/ч:   6,9 сек  
 0–240 км/ч:   9,6 сек 
 0–280 км/ч:   14,7 сек 
 0–300 км/ч:   21,3 сек
 1/4 мили (402 м): 10,13 сек @ 244,4 км/ч
 1000 м: 17,99 сек @ 292,7 км/ч

Чемпионат мира на мотоциклах 
26 июня 2008 года, испанский гонщик  подписал контракт с заводской командой BMW Motorrad.
25 сентября 2008 года двукратный чемпион мира  подписал контракт на 2009 год.
В 2009 году в сезоне чемпионата мира по супербайку высший результат был достигнут Троем Корсером который занял 5 место в Брно а также Рубен Чаус занял 7 место в Италии.

В 2010 году на предоставленных Reitwagen мотоциклах S1000RR выступали также гонщики , Роланд Реш, и . Конечным достижением стало занятие третьего места в мае 2010 года в Монца. 26 июня 2010 года Трой Корсер проехал круг в Мизано с рекордным временем 1:35.001. Он занял третье место, хотя лидировал почти всю гонку.

Структура команды 
 Имя: BMW Motorrad Motorsport
 Партнёр: alpha racing
 Директор BMW Motorrad Motorsport: Berti Hauser
 Руководитель проекта: Rainer Bäumel
 Управляющий alpha racing: Josef Hofmann, Josef Meier
 Технический руководитель alpha Racing: Thomas Franz
 Гонщики: Troy Corser, Rubén Xaus

См. также

Ссылки

Примечания 

Мотоциклы BMW
Мотоциклы по алфавиту